Кубок независимости Армении по футболу 2000 года — 9-й розыгрыш национального Кубка среди 16 команд Премьер-лиги и Первой лиги.

Турнир начался с 1/8 финала 18 марта и завершился 27 мая 2000 года. Обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Цемент» (Арарат) стартовал в розыгрыше вместе со всеми командами под новым названием «Аракс».

Примечательным фактом стал покер Асканаза Пачаждяна за столичный «Звартноц»-ААЛ в ответном матче 1/8 финала против «Двина» из Арташата (7:0).

Результаты

1/8 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и далее победители определялись по сумме двух матчей. Первые матчи прошли 18 и 19 марта 2000 года.

Ответные матчи прошли 29 и 30 марта 2000 года.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 9 и 18 апреля 2000 года.

Ответные матчи прошли 19 и 22 апреля 2000 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 4 мая 2000 года.

Ответные матчи прошли 13 и 14 мая 2000 года.

 Матч прерван на 51-й минуте при счёте 0:0 из-за отказа «Киликии» продолжить игру, за что этой команде было присуждено техническое поражение.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2000
 Первая лига Армении по футболу 2000

Ссылки 
 Статистика на klisf.info
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на foot.dk 

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 2000 году
Спорт в Армении в 2000 году